Шортанды () — село в Аршалынском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Константиновского сельского округа. Код КАТО — 113445400.

География 
Село расположено в юго-восточной части района, на расстоянии примерно 23 километров (по прямой) к востоку от административного центра района — посёлка Аршалы, в 15 километрах к юго-западу от административного центра сельского округа — села Константиновка.

Абсолютная высота — 450 метров над уровнем моря. Через село протекает река Шортанды.

Ближайшие населённые пункты: село Красное Озеро — на западе, село Константиновка — на северо-востоке, село Озёрное — на юге.

Население 
В 1989 году население села составляло 513 человек (из них русские — 51%, казахи — 21%).

В 1999 году население села составляло 477 человек (228 мужчин и 249 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 360 человек (172 мужчины и 188 женщин).

Улицы 

 ул. Жастар
 ул. Центральная
 ул. Школьная

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Аршалынского района